Шенефельд — географическое название в Германии:

 Шенефельд — город в районе Пиннеберг.
 Шенефельд — муниципалитет Штайнбурга.

См. также 
 Шёнефельд